Rizhao Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rizhao (häradshuvudort), Shandong, 
 Rizhao (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar